kuropatwa – gatunek ptaka
 Kuropatwa – pola w gminie Sosnówka, powiecie bialskim, woj. lubelskim
 Kuropatwa – skała w Kusiętach koło Częstochowy